Cilento peut désigner :
 Le Cilento, une région géographique située au sud de la province de Salerne, qui est en partie comprise dans le parc national du Cilento et du Val de Diano.

Cilento est également l'appellation de produits agricoles de qualité reconnus, au niveau européen, d'origine protégée (AOP).

Originaire de Campanie, cette dénomination peut désigner :
 Le fruit Fico Bianco del Cilento, une figue blanche dont l'emballage porte l'étiquette libellée Fico Bianco del Cilento suivie de la mention DOP ou  Denominazione di origine protetta ;
 L'huile , une huile extra-vierge d'olive à l'étiquette libellée Cilento suivie de la mention DOP ou Denominazione di origine protetta ;
 Un vin produit dans la province de Salerne, bénéficiant depuis 1989 de la protection Denominazione di origine protetta (DOP), dont il existe quatre variétés :

Notes et références 

 

Cuisine campanienne